Кастильехо-де-Мартин-Вьехо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 155,67 км². Население — 269 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 102 км.

Покровителем города считается святой Хуан Анте Портам Латинам.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 Página web sobre Castillejo de Martín Viejo
 Enlace a Google Maps
 Estación Rupestre de Siega Verde
 Página web sobre Castillejo de Martín Viejo

Муниципалитеты Саламанки